El término Goto puede referirse:

 a GOTO (ir a, en inglés), una instrucción de varios lenguajes de programación;
 a Gotō, un apellido japonés;
 a las Islas Gotō, un archipiélago japonés.